Petar Milas (Split, 28. kolovoza 1995.), hrvatski boksač, prvak svijeta u teškoj kategoriji IBO-a. Pripadnik navijačke skupine Torcida.

Izvori 

Hrvatski boksači
Torcida